Römische Geschichte steht für:

 die Geschichte des Römischen Reiches
 Geschichte Roms, Stadtgeschichte
Historische Werke:
 Römische Geschichte (Appian)
 Römische Geschichte (Livius) (Ab urbe condita libri)
 Römische Geschichte (Cassius Dio)
 Römische Geschichte (Theodor Mommsen)
 Römische Geschichte (Barthold Georg Niebuhr)